SubStation Alpha, format de subtítols
 Space Situational Awareness, programa de l'Agència Espacial Europea de vigilància de l'espai proper
 Single-strand annealing, mecanisme de reparació de l'ADN
 Amplificador d'estat sòlid (del nom en anglès Solid State Amplifier), un amplificador de potència elèctrica
 Albedo de dispersió simple (del nom en anglès Single-Scattering Albedo), mesura de la interacció entre un aerosol i la radiació